Лазуркин — фамилия:
 Лазуркин, Михаил Семёнович (1883—1937) — советский государственный деятель.

 Лазуркина, Дора Абрамовна (1884—1974) — российская революционерка.